Faist ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Faist (1864–1933), österreichischer Priester, Musikwissenschaftler, Chordirigent und Komponist
 Betina Faist, deutsche Altorientalistin
 Florian Faist (* 1989), österreichischer Fußballspieler
 Frieder Faist (1948–2008), deutscher Schriftsteller
 Jérôme Faist (* 1962), Schweizer Physiker
 Josef Faist (* 1950), österreichischer Pädagoge
 Mike Faist (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 Otto Faist (1903–1946), deutscher Leichtathlet und Fußballtrainer
 Thomas Faist (* 1959), Professor für Transnationale Beziehungen und Entwicklungssoziologie
 Thomas Faist (Musiker) (* 1957), deutscher Jazzmusiker

Siehe auch:
 Feist
 Faißt
 Feißt